Wielkie Jezioro (gmina Chmielno)
 Wielkie Jezioro (gmina Kartuzy)